Игры Центральной Америки и Карибского бассейна 1974 года прошли с 27 февраля по 13 марта в Санто-Доминго (Доминиканская Республика). В соревнованиях приняло участие 1928 спортсменов.

Виды спорта

Медальный зачёт

Ссылки 
 Historia de los Juegos Deportivos Regionales mas antiguos del mundo

Игры Центральной Америки и Карибского бассейна 
1974 год в спорте
1970-е годы в Доминиканской Республике
Международные спортивные соревнования в Санто-Доминго
Февраль 1974 года
Март 1974 года